Väster-Långtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Väster-Långtjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun, 
Väster-Långtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (15 ha)

Se även
Långtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn